Enrico Bearzotti (1996) – calciatore italiano
 Florindo Bearzotti (... – ...) – calciatore argentino